Интервальные повторения () — техника удержания в памяти, заключающаяся в повторении запомненного учебного материала по определённым, постоянно возрастающим интервалам. Хотя этот принцип может найти применение для запоминания любой информации, наиболее широкое распространение он получил при изучении иностранных языков. Интервальные повторения не предполагают заучивания наизусть без понимания (но и не исключают его), и не противопоставляются мнемонике.

Формула Интервального повторения Y=2X+1, где Y — день, когда информация начнёт забываться, забывание идет постепенно и равняется Y дням, X — день последнего повторения после заучивания. Потенциал конечного интервала равен бесконечности. Некоторые слова и фразы могут запоминаться лучше, а другие хуже. Интервальные повторения чаще всего используют совместно с системой карточек.

Исследования и применение 
Идея, что интервальные повторения можно использовать для улучшения процесса обучения, впервые была предложена в книге «Психология обучения» (англ. Psychology of Study), написанной профессором Алеком Мейсом в 1932 году. В 1939-м Spitzer протестировал эффект методики на студентах в Айове. Spitzer исследовал метод на более чем 3600 студентах и доказал его эффективность. Но эта ранняя работа оставалась незамеченной до конца 60-х, когда когнитивные психологи, в особенности Landuaer & Bjork and Melton, исследовали манипуляцию с интервалом повторения как способ улучшить запоминание. Примерно в то же время Пимслер стал первопроходцем в практическом применении теории интервальных повторений для обучения языкам и в 1973-м Себастьян Лейтнер придумал «Систему Лейтнера», универсальную систему обучения, основанную на карточках.

Известные исследователи 
 Герман Эббингауз
 Томас Ландауэр и :en:Robert A. Bjork
 Сесил Алек Мейс

Известные практиканты 
 Пол Пимслер
 Себастьян Лейтнер
 en:Piotr Woźniak
 en:Jeremy Howard

Программы и сайты 

Большинство программ и веб-сайтов для осуществления интервальных повторений требуют ручного ввода материала посредством создания карточек вида вопрос-ответ; когда наступает время для повторения, показывается одна сторона карточки («вопрос»), и пользователь должен проверить, как он его знает. После этого он смотрит «ответ» и проверяет себя, указывая программе в виде оценки, насколько хорошо он помнит данную карточку. Программа изменяет интервал повторения в соответствии с используемым алгоритмом.

Функциональность таких программ часто включает:
 Вопрос/ответ могут быть в виде звукового файла или картинки.
 Автоматическое создание перевернутых пар карточек, или множества пересекающихся карточек из набора данных (удобно при изучении иероглифов).
 Вывод дополнительной информации разного характера (например статистики).
 Поддержка продвинутых способов ввода данных, таких как LaTeX.
 Объединение с онлайновым сообществом, например в виде обмена учебным материалом.

Наиболее известные программы и веб-сайты: Rocka, Anki, Brainscape, Cerego, Course Hero, Lingvist, Memorizer, Memrise, Mnemosyne, Pleco Software, Quizlet, Skritter, SuperMemo, Synap, WaniKani.

См. также 
 Кривая забывания
 Память
 Закон накопления и распределения повторений

Примечания

Дальнейшее чтение 
 Caple, C. (1996). «The Effects of Spaced Practice and Spaced Review on Recall and Retention Using Computer Assisted Instruction». Dissertation for the degree of Doctor of Education, North Carolina State University.
 de Boer, V. (2003, August). «Optimal Learning and the Spacing Effect: Theory, Application and Experiments based on the Memory Chain Model». Artificial Intelligence Master’s Thesis for Computational Psychology, University of Amsterdam.
 Dempster, F. N. (1988). «The Spacing Effect: A Case Study in the Failure to Apply the Results of Psychological Research». American Psychologist, 43(8), 627—634.
 Greene R. L. (2008). Repetition and spacing effects. In Roediger H. L. III (Ed.), Learning and memory: A comprehensive reference. Vol. 2: Cognitive psychology of memory (pp. 65-78). Oxford: Elsevier.
 Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007). «Expanding Retrieval Practice Promotes Short-Term Retention, but Equally Spaced Retrieval Enhances Long-Term Retention». Journal of Experimental Psychology: Learning, * Memory, and Cognition, 33(4), 704—719.
 
 Pavlik, P. I. (2005). The Microeconomics of Learning: Optimizing Paired-Associate Memory. PhD, Carnegie Mellon.
 

Память
Педагогические технологии
Обучение иностранным языкам